GTD est un sigle qui peut désigner :
 Getting Things Done, le titre d'un livre de David Allen publié en 2001 ;
 , une base de données des incidents de terrorisme à partir de 1970.